Municipio de Dolores kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de Dolores, El Salvador, Departamento de Cabañas,

Guatemala 

 Municipio de Dolores (kommun), Petén,